Камил може да се односи на:
 Камил (име), мушко име арапског порекла које је доста распрострањено у Пољској, Словачкој и Чешкој
 Марко Фурије Камил, римски државник и војсковођа
 Кшиштоф Камил Бачињски (-{Krzysztof Kamil Baczyński}-), пољски песник (1921—1944)
 Камил Косовски} (-{Kamil Kosowski}-), пољски фудбалер
 Камил Мацкјевич (-{Kamil Mackiewicz}-), пољски графичар (1886–1931)
 Камил Стох (-{Kamil Stoch}-), пољски репрезантивац у скијашким скоковима
 Јежи Камил Вејнтрауб (-{Jerzy Kamil Weintraub}-), пољски песник (1916–1943)
 Камил Земан (-{Kamil Zeman}-), чешки писац (псеудоним Иван Олбрахт - -{Ivan Olbracht}-)
 Хаиме Камил, је мексички глумац, певач, водитељ и комичар
 Малик ел Камил, био је четврти ајубидски владар Египта